João de Deus kan syfta på bland andra:

 Johannes av Gud (1495–1550), helgonförklarad portugisiskfödd spansk munk
 João de Deus de Nogueira Ramos (1830–1896), portugisisk poet och pedagog
 João de Deus Pinheiro (född 1945), portugisisk politiker 
 João Carlos Pires de Deus (född 1976), portugisisk fotbollsspelare och -tränare